Monarch  – personaggio dei fumetti 
 Monarch  – album di Feist del 1999
 Monarch  – film del 2000 diretto da John Walsh
 Monarch Airlines  – compagnia aerea britannica
 Mercury Monarch  – automobile della Mercury prodotta dal 1975 al 1980
 Monarch – nave da crociera della Pullmantur Cruises
 Monarch - La musica è un affare di famiglia – serie televisiva del 2022